Дьяков, Иван:
 Дьяков, Иван Григорьевич (род. 1924) — советский футболист, судья.
 Дьяков, Иван Николаевич (род. 1937) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.